Петропавловское благочиние может означать:

 Петропавловское благочиние — округ Астраханской епархии.
 Петропавловское благочиние — округ Балашовской епархии.
 Петропавловское благочиние — округ Бийской епархии.
 Петропавловское благочиние — округ Витебской епархии.
 Петропавловское благочиние — округ Московской епархии.
 Петропавловское благочиние — округ Пермской епархии.
 Петропавловское благочиние — округ Петропавловской и Булаевской епархии.
 Петропавловское благочиние — округ Россошанской епархии.
 Петропавловское благочиние — округ Серовской епархии.
 Петропавловское благочиние — округ Смоленской епархии.